Cəbrayıl Həsənov – lottatore azero
 Elxan Həsənov – ex calciatore azero
 Namiq Həsənov – ex calciatore azero
 Təbriz Həsənov – ex calciatore azero